Sviblovo peut faire référence à :
 Sviblovo, un ancien domaine seigneurial de Moscou ;
 Sviblovo, un district de Moscou ; 
 Sviblovo, une station du métro de Moscou.